Ву́лиця О́льги Басара́б — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Ольги Басараб — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 Вулиця Ольги Басараб — вулиця в місті Луцьк.
 Вулиця Ольги Басараб — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Ольги Басараб — вулиця в місті Стрий.

Вулиці, названі на честь людей
Вулиці в Україні, названі на честь жінок